Bohr může být:
příjmení
 Aage Niels Bohr (1922–2009) – dánský fyzik
 Christian Bohr (1855–1911) – dánský fyziolog
 Ernest Bohr (* 1924) – dánský hokejista
 Harald Bohr (1887–1951) – dánský matematik a fotbalista
 Jürgen Bohr (* 1953) – německý kanoista
 Kurt Bohr (* 1947) – německý právník, politik (SPD) a sportovní funktcionář
 Manni von Bohr (* 1950) – německý bubeník 
 Niels Bohr (1885–1962) – dánský vědec, nositel Nobelovy ceny
 Oskar Bohr (1858–1935) – rakouský lékař a filantrop
 Peter Bohr (1773–1847) – rakouský malíř, podnikatel a pěnezokaz

další významy
 Bohr (kráter) – kráter na Měsíci
 Vallis Bohr – údolí na Měsíci
 Bohr (planetka) – asteroid s katalogovým číslem 3948
 Bohrův efekt 

Dánská příjmení